Le mot « taping » ou « Taping » désigne à la fois :
une rivière de Birmanie ;
et une technique de physiothérapie.